PKK steht als Abkürzung für:
 Partiya Karkerên Kurdistan, Arbeiterpartei Kurdistans
 Parlamentarische Kontrollkommission des Deutschen Bundestages von 1978–1999
 Prince Kūhiō Kalanianaʻole
 Private Krankenkasse, siehe Private Krankenversicherung
 Public-Key-Kryptosystem, Gruppe von Verschlüsselungs- und Signaturalgorithmen, siehe Asymmetrisches Kryptosystem
 Flughafen Pakokku, einen Flughafen in Myanmar

Siehe auch:

PKK